Palladium (nach der altgriech. Göttin Pallas Athene) bezeichnet:

 Palladium, chemisches Element
 Palladion, lateinisch Palladium, Darstellung der griechischen Göttin Pallas Athene als Kultbild
 London Palladium, Theater in London
 Palladium (Tanzclub), Tanzclub New York City
 Palladium Theater, siehe SI-Centrum, ein Musicaltheater in Stuttgart
 Palladium (Düsseldorf), ehemaliges Revuetheater in Düsseldorf
 Palladium (Köln), eine Veranstaltungshalle in Köln-Mülheim
 Palladium (Prag), ein Einkaufszentrum in der Prager Innenstadt
 Palladium (Wien), eine Veranstaltungshalle in Wien, Donaucity
 Palladium (Handelsmarke) eine Technik- und Multimediamarke der Neckermann Versand AG
 Palladium (Schiff, 1977), ein Passagierschiff der Köln-Düsseldorfer
 Palladium (Schiff, 2010), eine Megayacht
 Palladium (Trusted Computing Technologie), ein Sicherheitsstandard von Microsoft
 Palladium (Schuhmarke), ein französischer Schuhhersteller

Siehe auch:
 Palladion
 Palladio